Не́льсон () — англійське особове чоловіче ім'я, патронімічного походження від англійського  чи ірландського  (перекладається як «син Ніла») особового імені.

Відомі носії імені:
 Нельсон Агреста (; 1955) — уругвайський футболіст, що грав на позиції півзахисника.
 Нельсон Анжело Піке (; 1985) — бразильський автогонщик, пілот Формули-1, син Нельсона Піке.
 Нельсон Бараона (; 1987) — панамський футболіст, півзахисник.
 Нельсон Бонілья (; 1990) — сальвадорський футболіст, нападник.
 Нельсон Вальдес (; 1983) — парагвайський футболіст, нападник.
 Нельсон Вівас (; 1969) — аргентинський футболіст, захисник.
 Нельсон Гутьєррес (; 1962) — уругвайський футболіст, що грав на позиції захисника.
 Нельсон Евора (; 1984) — португальський легкоатлет, олімпійський чемпіон (2008).
 Нельсон Емерсон (; 1967) — канадський хокеїст.
 Нельсон Кабрера (; 1983) — парагвайський і болівійський футболіст, захисник.
 Нельсон Мандела (; 1918—2013) — південноафриканський правозахисник, політик та юрист, президент Південно-Африканської республіки (з 1994 по 1999 рік)
 Нельсон Мюнц () — вигаданий персонаж американського серіалу «Сімпсони».
 Нельсон Паррагес (; 1971) — чилійський футболіст, що грав на позиції півзахисника.
 Нельсон Рівас (; 1983) — колумбійський футболіст, захисник.
 Нельсон Рокфеллер (; 1908—1979) — американський політик і банкір, віце-президент США у 1974—1977 роках.
 Нельсон Соуту Піке (; 1952)— бразильський автогонщик, триразовий чемпіон світу у класі Формула-1 (1981, 1983, 1987).
 Нельсон Тапія (; 1966) — чилійський футболіст, що грав на позиції воротаря.

Примітки